Dollar Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Dollar Island (Iowa)
 Dollar Island (Hancock County, Maine)
 Dollar Island (Oxford County, Maine)
 Dollar Island (Penobscot County, Maine)
 Dollar Island (Piscataquis County, Maine)
 Dollar Island (Michigan)
 Dollar Island (Minnesota)
 Dollar Island (Minnesota)
 Dollar Island (New Hampshire)
 Dollar Island (New York)
 Dollar Island (Tennessee)
 Dollar Island (Wyoming)